Desa Yosorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Yosorejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,74), Jawa Tengah, 
 Desa Yosorejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 110,03), Jawa Tengah, 
 Desa Yosorejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 109,59), Jawa Tengah, 
 Desa Yosorejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,68), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar